Machault puede referirse a: 

Machault, comuna de Ardenas (Francia).
 Machault, comuna de Sena y Marne (Francia).

Guillaume de Machaut o Machault, compositor del Medioevo.